Bordeaux  o Bordeus , municipi francès al departament de Gironda i
 Bordeaux-en-Gâtinais, municipi francès al departament del Loiret (regió de Centre) 
 Bordeaux-Saint-Clair, municipi francès al departament del Sena Marítim (regió d'Alta Normandia) 
 Archidiocèse de Bordeaux  o Arquebisbat de Bordeus 
 Arrondissement de Bordeaux  o Districte de Bordeus 
 cantó de Bordeus-1 
 cantó de Bordeus-2 
 cantó de Bordeus-3 
 cantó de Bordeus-4 
 cantó de Bordeus-5 
 cantó de Bordeus-6 
 cantó de Bordeus-7 
 cantó de Bordeus-8 
 Casa Bordeaux Groult, habitatge al municipi de Cadaqués (Alt Empordà) 
 Dogue de Bordeaux  o dog de Bordeus, raça de gos d'origen francès 
 Union Bordeaux Bègles, club de rugbi a 15 
 Université Bordeaux I, institució i universitat francesa dedicada a la recerca i la investigació, a la ciutat de Bordeus